Ospelt ist der Familienname folgender Personen:

 Hilmar Ospelt (1929–2020), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Ida Ospelt-Amann (1899–1996), liechtensteinische Mundartdichterin
 Josef Ospelt (1881–1962), liechtensteinischer Politiker
 Jürgen Ospelt (* 1974), liechtensteinischer Fußballspieler 
 Justin Ospelt (* 1999), liechtensteinischer Fußballspieler
 Karlheinz Ospelt (* 1961), liechtensteinischer Politiker
 Marco Ospelt (* um 1949), liechtensteinischer Arzt und Politiker

 Oskar Ospelt (1908–1988), liechtensteinischer Leichtathlet
 Philipp Ospelt (* 1992), liechtensteinischer Fußballspieler
 Ruth Ospelt (* 1959), liechtensteinische Sportfunktionärin
 Werner Ospelt (* 1940), liechtensteinischer Politiker
 Wolfgang Ospelt (* 1965), liechtensteinischer Fußballspieler

Ospelt steht für:
 Ospelt-Gruppe, Nahrungsmittel- und Tierfutterhersteller